Yahya () ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
→ Hauptartikel: Johannes

Yahya ist die arabische, persische und türkische Variante des hebräischen Namens  und bedeutet „Jah(we) ist gnädig“

Verbreitung 
Der Name kommt in arabischen Ländern, in Pakistan, im Iran, im Irak, in der Türkei sowie selten im Kosovo vor. In England und Wales stieg die Beliebtheit des Namens in den vergangenen Jahren an, sodass er im Jahr 2020 Rang 151 der beliebtesten Jungennamen belegte.

In Deutschland wird der Name äußerst selten vergeben.

Namensträger

Personen im Koran 
 Yahya, Johannes der Täufer

Mystiker 
 Yahya ibn Mu'adh ar-Razi († 871), persischer Sufi

Herrscher 
 Yahya ibn Khalid, Wesir (786–800) unter Hārūn ar-Raschīd
 Yahya al-Mutali, Kalif der Hammudiden in Córdoba (1021–1023 und 1025–1026)
 Yahya ibn Abd al-Aziz, Herrscher der Hammadiden in Algerien (1121–1152)
 Yahya ibn Ishaq ibn Ghaniya (um 1160–1237), Feldherr und Fürst der Almoraviden in Nordafrika (1188–1237)
 Abu Zakariya Yahya I. (1203–1249), Herrscher der Hafsiden in Ifriqiya (1229–1249)
 Abu Yahya, Sultan der Abdalwadiden in Algerien (1236–1282)
 Yahya II. al-Wathiq, Kalif der Hafsiden in Tunesien (1277–1279)
 Abu Yahya Abu Bakr, Sultan der Meriniden in Marokko (1244–1248)
 Yahya Muhammad Hamid ad-Din, König des Nordjemen (1904–1948)
 Ahmad ibn Yahya (1891–1962), König der Zaiditen

Gelehrte 
 Yahya von Antiochia (um 975-um 1066), Verfasser von Annalen
 Joseph ibn Yaḥya ben David (1425–1498), jüdischer Gelehrter aus Portugal
 Joseph ibn Yaḥya ben David (um 1495–1534/1539), jüdischer Gelehrter in Italien
 Gedaliah ibn Yaḥya ben Joseph (1526–1587), jüdischer Chronist in Italien, siehe Gedalja ibn Jachja

Familienname 
 Abd al-Hakim Hajj Yahya (* 1965), israelischer Politiker und Ingenieur
 Abdul Hadi Yahya (* 1985), malaysischer Fußballspieler
 Agha Muhammad Yahya Khan (1917–1980), pakistanischer General und Politiker, Staatspräsident 1969 bis 1971
 Ayman Yahya (* 2001), saudi-arabischer Fußballspieler
 Faris Yahya (1939–2004), britischer Autor und Historiker
 Latif Yahya (* 1964), irakischer Offizier, siehe Latif Yahia
 Rassem Yahya (* 1938), deutsch-syrischer Basketballspieler
 Tahir Yahya (1913–1986), irakischer Politiker

Vorname 

 Yahya Atan (1954–2022), malaysischer Hockeyspieler
 Yahya Ayyasch (1966–1996), palästinischer Terrorist
 Yahya Berrabah (* 1981), marokkanischer Leichtathlet
 Yahya Kemal Beyatlı (1884–1958), türkischer Schriftsteller, Diplomat und Politiker
 Yahya Elsaghe (* 1960), deutscher Germanist
 Yahya Gülay (* 1972), deutscher Kampfsportler
 Yahya Hakki (1905–1992), ägyptischer Schriftsteller
 Yahya Hassan (1995–2020), dänischer Dichter palästinensischer Abstammung
 Yahya Jammeh (* 1965), gambischer Politiker und Staatspräsident
 Yahya Sergio Yahe Pallavicini (* 1965), Vizepräsident der islamischen Glaubensgemeinschaft in Italien

Pseudonym 
 Harun Yahya (eigentlich Adnan Oktar; * 1956), türkischer Sektenführer, Holocaustleugner und Kreationist

Einzelnachweise 

Arabischer Personenname
Türkischer Personenname
Familienname
Männlicher Vorname
Theophorer Personenname